Сезон 2010/2011 стал для Интера 95-м в Чемпионате Италии. После триумфального прошлого сезона главный тренер Жозе Моуринью ушел тренировать Реал Мадрид, а место португальца занял Рафаэль Бенитес. С него началось падение некогда великой команды. Под руководством испанца клуб выступал неровно, из-за чего тот был уволен, а на его место пришел Леонардо. По итогам сезона клуб занял 2-е место в чемпионате, уступив Милану, выиграл внутренние кубки и клубный чемпионат мира. В еврокубках результаты были неважными: 1/4 финала в Лиге чемпионов (вылет от Шальке 04) и серебро Суперкубка УЕФА (проигрыш Атлетику Мадрид).

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 3 навечно закреплен за Джачинто Факкетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:185.000

Зима 

Убытки:31.000.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:50.480.000

Зима 

Прибыль:7.000.000

Общие убытки:31.185.000

Общая прибыль:57.480.000

Разница:26.295.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок УЕФА

Клубный ЧМ

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки